Zjazd kobiet podczas Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998 w Nagano został rozegrany 16 lutego. Zawody odbyły się na trasie w ośrodku narciarskim Happo One. Mistrzynią olimpijską w tej konkurencji została Niemka Katja Seizinger, srebro wywalczyła Szwedka Pernilla Wiberg, a brąz zdobyła Francuzka Florence Masnada.

Wyniki

Linki zewnętrzne 
  

Narciarstwo alpejskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1998